E80 peut faire référence à :

Médecine 
 Troubles du métabolisme des porphyrines et de la bilirubine, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Toyota Corolla E80, un modèle du constructeur automobile japonais Toyota.

Bus
 Rampini E80, un midibus du constructeur italien Rampini.

Route 
 Route européenne 80, une route traversant le Portugal, l'Espagne, la France, la Croatie, le Monténégro, la Serbie, la Bulgarie et la Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres